Schmoo bezeichnet:

 den jiddischen Begriff für Schmuck im Sinne von Tand, siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen#Schmoo
 Schmoo (Fluss), ein Nebenfluss der Hamme in Niedersachsen
 eine Single des britischen Musikduo Spooky

 Siehe auch
 Shmoo